Darier ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand-Jean Darier (1856–1938), französischer Dermatologe
 Jean-Jacques Darier (1803–1885), Schweizer Politiker
 Samuel Darier (1808–1884), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Morbus Darier
 Darier-Zeichen